Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963) – polski filozof, logik
 Stanisław Ajdukiewicz (1849–przed 1917) – działacz społeczny, członek Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, dyrektor dóbr Buczacz
 Tadeusz Ajdukiewicz (1852-1916) – polski malarz
 Zygmunt Ajdukiewicz (1861-1917) – polski malarz
 Adam Brzechwa-Ajdukiewicz (1894-1954) – polski generał brygady WP

Przypisy